Die Adriatische Basketballliga Saison 2006/07 war die sechste Saison der Adriatischen Basketballliga. An der Saison 2006/07 nahmen 14 Mannschaften aus 5 Ländern teil.
Die Saison begann am 30. September 2006 und endete am 18. April 2007. Meister wurde zum ersten Mal KK Partizan.

Turnierformat 
In der regulären Saison spielten 14 Mannschaften eine Doppelrunde jeder gegen jeden. Nach der regulären Saison spielten die vier besten Mannschaften Play-Offs in einer best-of-three Serie.

Teilnehmende Mannschaften

Reguläre Saison 
Die Spiele der regulären Saison fanden vom 30. September 2006 bis zum 25. März 2007 statt.

Tabelle 
Endstand

Play-off 
Die Play-off Spiele fanden vom 28. März 2007 bis zum 18. April 2007 statt.

Auszeichnungen

Regular Season MVP 

 Milan Gurović von  Roter Stern Belgrad

Basketballsaison 2006/07